Personen:
Brett Palin (1984), Canadees hockeyer
Leigh Palin (1965), Engels voetballer
Leo Palin (1956), Fins tennisser
Michael Palin (1943), Brits acteur, komiek en tv-presentator
Robert Palin (1835-1861), Australisch misdadiger
Sarah Palin (1964), Amerikaans journaliste en politica (gouverneur van Alaska en Republikeins vicepresidentskandidaat 2008)
Tom Palin (1974), Engels kunstschilder

In samenstelling:
Palin Report, rapport van de commissie-Palin naar aanleiding van de rellen van 4 tot 7 april 1920 in Jeruzalem
Saint-Denis-de-Palin, gemeente in Frankrijk

Palín (okres Michalovce), een gemeente in de Slowaakse regio Košice
Palín (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Escuintla